Termenul  Palo Alto se poate referi la:

Denumiri geografice 
 Palo Alto, California, SUA
 East Palo Alto, California, SUA
 Palo Alto County, Iowa, SUA
 Palo Alto, Mississippi, SUA
 Palo Alto, Pennsylvania, SUA
 Palo Alto, Texas, SUA
 Palo Alto, Aguascalientes, Mexic

Vezi și 
 East Palo Alto, California, oraș în San Mateo County, California
 El Palo Alto, (Sequoia sempervirens), o specie de arbore mamut